Le FK Nevėžis Kėdainiai est un club lituanien de football basé à Kėdainiai.

L'équipe participe à la Pirma lyga, la  division lituanienne.

Historique 

 1990 :  au championnat de Lituanie

Saisons depuis 1995/96

Maillots

Couleurs

Effectif professionnel actuel 
Mise à jour au 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Joueurs emblématiques 
 Julius Kasparavičius (2021)

Notes et références

Liens externes 

  Officiel site du lietuvosfutbolas.lt

Nevėžis
Club de football fondé en 1962